Grad u Danskoj:
 Hedensted, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Hedensted (općina), općina u regiji Središnji Jutland